FYI (afkorting), For Your Information
 FYI (nummer), de zesde single van Miranda Cosgrove
 Murphy Brown, een televisieserie